Windischgrätz (ook Windisch-Graetz of Windisch-Grätz) kan verwijzen naar:
Slovenj Gradec (plaats) (Duits: Windischgrätz), een stadsgemeente in Slovenië
Windisch-Graetz (geslacht), een Oostenrijks adellijk geslacht